Иоаникий:

 Иоаникий (Галятовский) (ок. 1620—1688) — украинский православный церковный и общественно-политический деятель XVII в.
 Иоаникий (Иванов) (ум. 1930) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Пермский и Тобольский.
 Иоаникий (Исаичев) (1875—1937) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Саратовский и Астраханский.

См. также 
 Иоанникий